Prensa mecânica - máquina que molda materiais através da aplicação de uma força
Prensa tipográfica - máquina de impressão
Prensa hidráulica - máquina que atua pelo recurso à pressão hidráulica
Lagar - dispositivo utilizado para extrair o sumo da uva ou de outros frutos